Heeresmusikkorps 13 ist der Name folgender Musikkorps der Bundeswehr:

 Heeresmusikkorps 13 (1963–1964) (vorher Luftwaffenmusikkorps 5, später Heeresmusikkorps 12 und Heeresmusikkorps Veitshöchheim)
 Heeresmusikkorps 13 (1964–1985) (vorher Musikkorps III B und Heeresmusikkorps 7, später Heeresmusikkorps 100 und Wehrbereichsmusikkorps II), siehe Militärmusikdienst #Aufstellung sonstiger Musikkorps
 Heeresmusikkorps 13 (1994–2001) (vorher Heeresmusikkorps 70, später Wehrbereichsmusikkorps III und Luftwaffenmusikkorps Erfurt)